Geografie
Schouw (De Friese Meren) (De Skou), een buurtschap in Friesland
Schouw (Gemert-Bakel), een buurtschap in Noord-Brabant
Schouw (Lelystad), een van de wijken van Lelystad
Het Schouw, een buurtschap in de Noord-Hollandse gemeenten Waterland en Amsterdam

Inspectie
Schouw (recht), het bekijken van de situatie ter plaatse door een rechter
Schouw (toezicht), het toezicht op waterstaatswerken
Wapenschouw, het inspecteren van een leger door leidinggevenden
Vlootschouw, het inspecteren van een groep schepen door leidinggevenden

Overige zaken
Schouw (haard), een stookplaats
Schoorsteenmantel, een constructie die is afgeleid van de schouw
Schouw (historisch scheepje), een scheepstype
Schouw (voetveer), een benaming voor een voetveer, naar een scheepstype dat daarvoor wel gebruikt wordt
De Schouw (uitgeverij), een nationaalsocialistische uitgeverij
De Schouw (tijdschrift), een nationaalsocialistisch literair tijdschrift

Personen
Gerard Schouw (1965), lid van de Nederlandse Tweede Kamer voor D66
Rik Schouw (1991), Nederlandse voetballer